Блё де Терминьон () — французский сыр, относящийся к голубым сырам.

Данный сыр также известен как Блё дю Мон-Сен () и Блё де Бессан ().

Изготовление 

Блё де Терминьон производят из сырого молока коров пород Тарин и Абонданс, пасущихся на горных пастбищах Французских Альп в районе селения Терминьон. Сыр изготавливается небольшими партиями в шести сыроварнях с июня по сентябрь. Подсоленный сырный сгусток выдерживается в течение двух дней, после чего перемешивается. Затем сырной головке вручную придаётся форма, которая заворачивается в ткань. Голубая пенициллиновая плесень специально в мякоть не вводится, она проникает под корку естественным образом в процессе выдержки, однако этот процесс происходит не всегда, поэтому иногда встречаются экземпляры Блё де Терминьон без вкраплений плесени. Во время выдержки сырные головки регулярно переворачивают и протирают.

Описание 
Головки сыра имеют форму цилиндра с прямой боковой поверхностью диаметром 28—29 сантиметров, высотой 10—15 сантиметров и весом до 7 килограмм. Сыр покрыт жесткой сухой коркой коричневого цвета с красными пятнами и белым налётом. Мякоть у сыра рассыпчатая зернистая цвета слоновой кости, ближе к корке встречаются тонкие голубые вкрапления плесени.

Сыр обладает сильным немного пряным острым вкусом и отчетливым резким землистым ароматом. Во вкусе могут присутствовать горьковатые нотки.
 
Употребляется в качестве самостоятельного блюда, сочетается с мягкими винами.

Примечания

Литература 
 
 

Сыры из коровьего молока
Французские сыры